|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2014 vond plaats van 16 tot en met 21 juni 2014 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 40e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2014. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen tien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Jelena Vesnina was ongeplaatst – zij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska, strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Duitse Angelique Kerber in drie sets. Keys wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters 

Overige deelneemsters uit de top 20:
9.  Samantha Stosur (WTA-17)
10.  Sloane Stephens (WTA-19)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Katarina Srebotnik was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Srebotnik speelde samen met Květa Peschke – dit team was als tweede geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden geklopt door Martina Hingis en Flavia Pennetta.

Het eerste reekshoofd, het Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

De ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Martina Hingis en Flavia Pennetta in twee sets en een match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2014
Eastbourne